Se prénomment Peter Hoekstra les personnalités suivantes :

 Peter Hoekstra (né en 1953), homme politique américain d'origine néerlandaise ;
 Peter Hoekstra (né en 1973), footballeur néerlandais.

Voir aussi 
 Hoekstra